Birthana är ett släkte av fjärilar. Birthana ingår i familjen Immidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Birthana